Die Oberste Liga 1999 war die 8. offizielle Spielzeit der höchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Ertis Pawlodar sicherte sich den Meistertitel.

Modus 
Die Liga wurde auf 16 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 30 Spiele.

Vereine 
 Chimik Stepnogorsk umbenannt in Aqmola Stepnogorsk
 FK Astana umbenannt in Schenis Astana
 Wostok Öskemen umbenannt in Wostok-Altyn Öskemen

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Kasachstan 1999 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999